Публіка́ція — друкування, видавання чого-небудь; публікування; видання.
 Публіка́ція — надання гласності будь-якій інформації; оприлюднення, висвітлення.
 Публіка́ція — надрукований текст; наприклад, журнал, книга, газета:
 Електронна публікація — інформація, оприлюднена у цифровій формі.
 Наукова публікація — оприлюднена інформація про наукові дослідження.

Див. також 
 Вікіпедія:Публікації про Вікіпедію
 Публікація-підписка (шаблон проектування)
 Правила публікації архівних документів
 Упередження публікації
 Видавнича справа
 Засоби масової інформації
 Преса
 Журналістика
 Політика гласності

Джерела